An der 13. Handball-Europameisterschaft der Männer, die vom 12. bis 28. Januar 2018 in Kroatien ausgetragen wurde, nahmen 16 Mannschaften teil. Jedes Team durfte 16 Spieler melden. Verletzte Spieler durften ausgewechselt werden, insgesamt durften sechs Wechsel pro Mannschaft im Turnierverlauf vorgenommen werden. In diesem Artikel werden die Kaderlisten der teilnehmenden Nationen dargestellt.

Der älteste Spieler, der an der Europameisterschaft 2018 teilnahm, war der Österreicher Vytautas Žiūra (geboren am 11. Mai 1979), gefolgt vom tschechischen Torhüter Martin Galia (geboren am 12. April 1979) und dem Mazedonier Kiril Lazarov (geboren am 10. Mai 1980).

Der jüngste Spieler, der an der Europameisterschaft 2018 teilnahm, kam mit Milan Jovanić (geboren am 24. Januar 1998) aus Serbien.

Der Isländer Guðjón Valur Sigurðsson wies mit 343 Einsätzen nicht nur die meisten Länderspiele aller Teilnehmer, sondern auch die meisten Länderspieltore (1.798) auf. Ihm folgten Nikola Karabatić (Frankreich, 284 Spiele) und sein Landsmann Ásgeir Örn Hallgrímsson mit 252 Spielen.
Die Spieler mit den meisten Länderspieltoren nach Sigurðsson waren Mazedoniens Star Kiril Lazarov mit 1.203 und der Franzose Nikola Karabatić mit 1.130 Länderspieltoren. Insgesamt vier Spieler hatten zu Beginn der Europameisterschaft 2018 noch keinen einziges Länderspiel aufzuweisen. Dies waren Raphaël Caucheteux (Frankreich), Martin Velkovski (Mazedonien), Martin Popovski (Mazedonien), Matic Suholežnik (Slowenien).

Die durchschnittlich größte Mannschaft der Europameisterschaft 2018 stellte mit 195 Zentimeter die Serbische Mannschaft, gefolgt von Deutschland, Ungarn und Tschechien mit jeweils 194 Zentimeter. Die größten Spieler waren Finn Lemke (Deutschland) und Marko Kopljar (Kroatien) mit jeweils 210 Zentimetern, gefolgt von Michal Kasal (Tschechien) mit 209 Zentimetern.
Der Österreicher Tobias Schopf war mit nur 170 Zentimeter der kleinste Spieler, gefolgt von Péter Hornyák (Ungarn) mit 175 Zentimetern sowie Martin Popovski (Mazedonien), Nemanja Ilić (Serbien), und Miha Zarabec (Slowenien) mit jeweils 177 Zentimetern. Mit einer durchschnittlichen Größe von 190 Zentimetern stellte Österreich die kleinste Mannschaft.

Legende

Dänemark 
Die Dänische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe D gegen Ungarn (32:25), Tschechien und Spanien.

Betreuer

Spieler

Deutschland 
Die Deutsche Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe C gegen Montenegro (32:19), Slowenien und Mazedonien.

Betreuer

Spieler

Frankreich 
Die Französische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe B gegen Norwegen (32:31), Österreich und Belarus.

Betreuer

Spieler

Island 
Die Isländische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Schweden (26:24), Kroatien (22:29) und Serbien (29:26). Trotz gleicher Punktzahl und besserer Tordifferenz gegenüber dem serbischen Team schieden die Isländer auf Grund des direkten Vergleichs als Gruppenletzter aus.

Betreuer

Spieler

Kroatien 
Die Kroatische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Serbien (32:22), Island und Schweden.

Betreuer

Spieler

Mazedonien 
Die Mazedonische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe C gegen Slowenien (25:24), Montenegro und Deutschland.

Betreuer

Spieler

Montenegro 
Die Montenegrinische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Deutschland (19:32), Mazedonien (28:29) und Slowenien (19:28). Mit drei Niederlagen schied sie als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Betreuer

Spieler

Norwegen 
Die Norwegische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe B gegen Frankreich (32:31), Belarus und Österreich.

Betreuer

Spieler

Österreich 
Die Österreichische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Belarus (26:27), Frankreich (26:33) und Norwegen (28:39). Sie schied damit als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Betreuer

Spieler

Schweden 
Die Schwedische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe A gegen Island (24:26), Serbien (30:25) und Kroatien.

Betreuer

Spieler

Serbien 
Die Serbische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe A gegen Kroatien (22:32), Schweden (25:30) und Island.

Betreuer

Spieler

Slowenien 
Die Slowenische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe C gegen Mazedonien (24:25), Deutschland und Montenegro.

Betreuer

Spieler

Spanien 
Die Spanische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe D gegen Tschechien (32:15), Ungarn und Dänemark.

Betreuer

Spieler

Tschechien 
Die Tschechische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe D gegen Spanien (15:32), Dänemark und Ungarn.

Betreuer

Spieler

Ungarn 
Die Ungarische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Dänemark (25:32), Spanien (25:27) und Tschechien (27:33). Sie schied als Gruppenletzter in der Vorrunde aus dem Turnier aus.

Betreuer

Spieler

Belarus 
Die Belarussische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe B gegen Österreich (27:26), Norwegen und Frankreich.

Betreuer

Spieler

Weblinks 
 Offizielle Website zur Europameisterschaft 2018 (englisch) abgerufen am 5. Januar 2018

Einzelnachweise 

Kader
2018
Europameisterschaft 2018, Kader
Kaderliste